Эарнил — имя двух королей Гондора из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Эарнил I, правил в 913—936 гг.
 Эарнил II, правил в 1945—2043 гг.